Лосефф или Лоссефф — вариант фамилии Лосев, распространённый среди эмигрантов.
 Лосефф, Майкл (род. 1952) — сценарист и со-исполнительный продюсер телевизионного хита «24 часа»
 Лосефф, Мэри (1907—1972) — немецко-британская певица русского происхождения